„Айфел 65“ () е италианска музикална група, номинирана за Грами, която пее в стил електронен денс. Тяхната най-известна песен е Blue (Da Ba Dee), станала хитова в много държави. Други техни сингли са: Move Your Body и Too Much of Heaven. Всичи те влизат в техния първи албум, Europop, пуснат в края на 1999. Името „Айфел“ е избрано чрез компютърна програма, а „65“ по погрешка е поставенио върху един от демо синглите; всъщност то е било част от телефонен номер.

Айфел 65 стават известни в САЩ със своя албум Europop, който достига топ 5 в класацията Billboard 200, а сингълът Blue (Da Ba Dee) става шести в Billboard Hot 100. Дотогава никоя италианска група не е постигана същия успех в САЩ.

По-късна работа и разпадане 

Също така Айфел 65 правят 30 ремикса на чужди песни, като например сънгъла на S Club 7 Reach (1999 – 2002) и L'Ultimo Testimone на Йо Йо Мунди (2005).

През март 2005 диджеят на групата, Габри Понте, излиза от групата и започва кариера като солист. На 16 май същата година, другите двама членове, Джефри Джей и Маури Лобина, напускат Bliss Corporation, за да започнат работа със своя собствена компания. Тъй като името „Айфел 65“ е измислено от Bliss Corporation, те решават да използват друго име.

По това време е завършен и планираният четвърти албум на Айфел 65 – Crash Test и по-късно издаден. Повечето от тестовете в него са на английски и италиански. През юни 2006 Маури и Джефри създават нова група, наречена Блум 06. Техният първи албум се нарича „Crash Test 01“.

Членове 
 Джефри Джей (истинско име Джанфранко Рандоне), роден на 5 януари 1970 в Лентини, Сицилия – вокал, бас китара
 Маури Лобина (истинско име Маурицио Лобина), роден на 30 октомври 1973 в Асти, Пиемонт – клавир, китара
 Габри Понте (истинско име Габриеле Понте), роден на 20 април 1973 в Торино, Пиемонт – продуцент

Дискография

Албуми

Сингли

ЕР-та 
 Episode I (EP) (2000)
 Episode II (EP) (2001)

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на „Блум 06“ 

Италиански музикални групи
Култура в Торино
Организации в Торино
Основани в Италия през 1998 година
Основани в Италия през 2010 година